Jan Goossens (1914-2001), footballeur belge.
 Jan Goossens (1930-), linguiste belge.
 Jan Goossens (1958-), footballeur néerlandais.
 Jan Goossens (1971-), directeur artistique belge.